Szentmária (Liptovská Mara), elpusztult település Szlovákiában, a Liptószentmiklósi járásban
Szentmária (Svätá Mara), település, Szocóc része Szlovákiában, a Turócszentmártoni járásban
Almásszentmária (Sântă Măria), település Romániában, Szilágy megyében
Bodrogszentmária (Svätá Mária), település Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában 
Muraszentmária (Marija na Muri), település Horvátországban, Zala megyében
Tarnaszentmária, település Heves megye Egri járásában